Mike Umaga (né en 1966) joueur de rubgy samoan ;
 Tana Umaga (né en 1973) joueur de rugby néo-zélandais ;
 Eddie Fatu (né en 1973 - mort en 2009) mieux connu sous le nom d'Umaga, catcheur samoan ;
 Peter Umaga-Jensen (né en 1997) joueur de rugby néo-zélandais ;
 Jacob Umaga (né en 1998) joueur de rubgy anglais.